Зайцев, Михаил:
 Зайцев, Михаил Алексеевич (1938—2010) — советский, российский партийный и государственный деятель.
 Зайцев, Михаил Васильевич (1921—1985) — советский государственный деятель.
 Зайцев, Михаил Георгиевич (род. 1959) — советский и российский художник-мультипликатор и писатель.
 
 Зайцев, Михаил Иванович (1901—1944) — советский военачальник, полковник, комдив.
 Зайцев, Михаил Митрофанович (1923—2009) — Герой Советского Союза, генерал армии.
 Зайцев, Михаил Михайлович (1845—1904) — русский химик-органик.
 Зайцев, Михаил Николаевич (1826—1873) — академик и профессор архитектуры Императорской Академии художеств.
 
 Зайцев, Михаил Тимофеевич (1924—2011) — полный кавалер ордена Славы.
 Зайцев, Михаил Фёдорович (1948—2014) — русский поэт.
 Зайцев, Михаил Юрьевич (род. 1993) — российский футболист.